Zaraza w Wielkopolsce (1568)
 Zaraza w Wielkopolsce (1599)

Zobacz też 
 Zaraza w Poznaniu
 Epidemia cholery w Poznaniu